2 złote wzór 1924 – pierwsza obiegowa moneta dwuzłotowa II Rzeczypospolitej będąca w obiegu do 31 stycznia 1933 r.
 2 złote 1927 – próbna moneta dwuzłotowa II Rzeczypospolitej
 2 złote wzór 1932 Polonia – druga obiegowa moneta dwuzłotowa II Rzeczypospolitej będąca w obiegu od 27 października 1932 r., wprowadzona w rezultacie reformy monetarnej z 1932 r.
 2 złote wzór 1934 Józef Piłsudski – trzecia obiegowa moneta dwuzłotowa II Rzeczypospolitej będąca w obiegu od 5 grudnia 1934 r.
 2 złote 1936 Żaglowiec – okolicznościowa moneta dwuzłotowa II Rzeczypospolitej będąca w obiegu od 23 grudnia 1936 r.
 2 złote wzór 1958 – pierwsza obiegowa moneta dwuzłotowa PRL, wprowadzona 1 października 1958 r., wycofana z dniem 31 grudnia 1994 r.
 2 złote wzór 1975 – druga obiegowa moneta dwuzłotowa PRL, wprowadzona 3 lipca 1975 r., wycofana z dniem 31 grudnia 1994 r.
 2 złote wzór 1986 – trzecia obiegowa moneta dwuzłotowa PRL, wprowadzona w 1986 r., wycofana z dniem 31 grudnia 1994 r.
 2 złote wzór 1989 – czwarta obiegowa moneta dwuzłotowa PRL, wprowadzona 28 grudnia 1988 r., wycofana z dniem 31 grudnia 1994 r.
 2 złote wzór 1994 – obiegowa moneta dwuzłotowa III Rzeczypospolitej wprowadzona w efekcie denominacji z 1 stycznia 1995 r.
 2 złote 1995 Katyń Miednoje Charków 1940 – okolicznościowa dwuzłotówka III Rzeczypospolitej, wprowadzona 3 kwietnia 1995 r. w 55. rocznicę pierwszego transportu jeńców polskich z Kozielska do Katynia
 2 złote 1995 Sum – okolicznościowa dwuzłotówka III Rzeczypospolitej, wprowadzona 12 czerwca 1995 r., w ramach serii Zwierzęta świata

Zobacz też 

 2 złote polskie
 30 kopiejek – 2 złote